La Copa de Campeones de Europa 1978-79 fue la edición número 24 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1978 y mayo de 1979, con la participación inicial de 33 equipos, representantes de 32 federaciones nacionales diferentes.

La final, a partido único, tuvo lugar el 30 de mayo de 1979 en el Estadio Olímpico de Múnich, en Alemania, y en ella se enfrentaron el Nottingham Forest y el Malmö FF, con victoria del equipo inglés por 1-0.

Cabe destacar que el Nottingham Forest era debutante en Copa de Europa, y que solo dos años antes jugaba en la segunda división inglesa. El polémico y carismático entrenador inglés Brian Clough (que al comienzo de la década había entrenado al gran rival regional del Forest, el Derby County FC) y su segundo Peter Taylor fueron los artífices del milagro que supuso tomar las riendas de un club de provincias, histórico pero modesto, y llevarlo a ganar la liga inglesa y la Copa de Europa. Éxito que se repetiría al año siguiente en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Hamburger SV y que haría que el club de Nottingham sea el único campeón europeo con más entorchados continentales que ligas de su país.

El conjunto del Malmö FF acudía a la final con tan solo 3 goles en contra en toda la competición, siendo el mejor conjunto defensivo de Europa en aquella temporada. El equipo sueco era el estandarte de la revolución que se vivía en el fútbol de este país escandinavo, que había abrazado apenas hacía una década el profesionalismo, y que tenía en el propio entrenador del Malmö, el inglés Bob Houghton, a uno de sus exponentes. Houghton revolucionó el sistema de juego y los métodos de entrenamiento, haciendo que los suecos fueran el otro inesperado finalista de aquella Copa de Europa e iniciando una senda en Europa que continuará en años venideros otro club del país, el IFK Göteborg.

Ronda previa

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1978–79:

Enlaces

Referencias 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA